Hypsipyle steht für:

 Hypsipyle, Gestalt der griechischen Mythologie
 Hypsipyle (Tragödie), Tragödie von Euripides (fragmentarisch)
 (587) Hypsipyle, Asteroid